

Patronyme 

 Augustin de Beaune (1796-1849), homme politique français.
 Augustin de Romanet de Beaune (1961-), haut-fonctionnaire et chef d'entreprise français.
 Clément Beaune (1981-), homme politique français. 
 Colette Beaune (1943-), historienne française.
 Henri Beaune (1893-1980), général de corps aérien français.
 Renaud de Beaune (1527-1606), prélat français
 Renaud Archambault de Beaune (1944-), peintre français
 Florimond de Beaune (1601-1652), mathématicien

Pseudonyme 

 Caroline Beaune (1959-2014), née Caroline Bosne, actrice française de cinéma, de télévision, de théâtre et de doublage.
 Michel Beaune (1933-1990), acteur de cinéma français, père de Caroline Beaune.

Toponyme 
 Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Beaune, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Saint-Michel-de-Maurienne.
 Beaune-les-Mines, quartier de la commune de Limoges (Haute-Vienne).
 Louroux-de-Beaune, commune française, située dans le département de l'Allier.

Hydronyme 

 Le Beaune, rivière dans l'Yonne, affluent du Loing.

Vins 
 Beaune.
 Vignoble de la côte de Beaune.

Voir aussi 
 Beaune-d'Allier, commune française, située dans le département de l'Allier.
 Beaune-la-Rolande, commune française, située dans le département du Loiret.
 Beaune-sur-Arzon, commune française, située dans le département de la Haute-Loire.
 Bligny-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Bouze-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Chorey-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Louroux-de-Beaune, commune française, située dans le département de l'Allier.
 Montagny-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Savigny-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 Ruffey-lès-Beaune, commune française, située dans le département de la Côte-d'Or.
 L'hôtel de Beaune, un hôtel particulier situé à Paris.
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France